Хармс ():

Персоналии 
 Хармс, Герман (1870—1942) — немецкий ботаник.
 Хармс, Даниил Иванович (настоящая фамилия Ювачёв; 1905—1942) — советский писатель, поэт и драматург.
 Хармс, Ребекка (род. 1956) — немецкий политик и режиссёр-документалист.

Другое 
 (6766) Хармс — астероид из группы главного пояса.
 Хармс — российский фильм 2017 года.